Brett Davern (Edmonds, 16 de março de 1992) é um ator estadunidense conhecido principalmente  por seu papel como Jake Rosati  na serie da MTV Awkward, também  fez uma  pequena participação em Cold Case  como Finn, irmão da detetive Rush. E agora no seu ultimo filme nascido para correr 2 onde ele interpreta  Danny Krueger

Biografia

Brett cresceu em Edmonds, Washington,  onde uma vida em Hollywood parecia muito distante, mas depois que ele estreiou nos teatros locais sendo  muito jovem, soube que sua vocação  era interpretar. Enquanto eu estava no colégio, Brett ganhou uma bolsa para "Stagedoor Manor Performing Arts Training Center", um dos mais exclusivos campos de verão para as artes cênicas, localizado em Nova York. Por esse  programa passaram  ecléticos  grupo de estudantes, entre os quais incluem Robert Downey Jr, Natalie Portman, Jon Cryer e Bryce Dallas Howard, entre outros. Ele estudou teatro na Academia Musical e Dramática americana em Nova York e se formou com excelentes resultados.

Atores dos Estados Unidos